Department S (band), een Britse newwaveband
 Department S (televisieserie), een Britse televisieserie